

Geografia
 Aguinaldo – municipalità delle Filippine nella provincia di Ifugao
 General Emilio Aguinaldo – municipalità delle Filippine nella provincia di Cavite

Persone 
 Emilio Aguinaldo – politico filippino
 Aguinaldo Policarpo Mendes da Veiga – calciatore brasiliano noto anche solo come Aguinaldo

Altro
 Aguinaldo – musica popolare natalizia
 The Capture of Aguinaldo – film del 1913

Altri progetti